Фуленбах () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн. 

Входит в состав округа Ольтен. Население составляет 1670 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 2575.

Ссылки 
 Официальная страница